Aharon Remez
 Dawid Remez